Palavras Cruzadas pode ser:

Palavras cruzadas, um passatempo tradicionalmente praticado sobre papel, recentemente também com versões digitais em computador.
Palavras Cruzadas (jogo), um jogo de tabuleiro.
Palavras Cruzadas (telenovela), uma telenovela portuguesa.

Desambiguação